

Astronomia
 20279 Harel – asteroide della fascia principale

Persone
 Isser Harel – agente segreto israeliano 
 Jean-Louis Harel – ex ciclista su strada francese
 Marie Harel – inventrice francese
 Philippe Harel – regista, attore e sceneggiatore francese